В этой статье перечислены все музыкальные альбомы, синглы, сборники, саундтреки и песни, получившего всеобщее признание российского поп-певца Валерия Меладзе.

Студийные альбомы 
 Сэра (12 марта 1995)
 Последний романтик (сентябрь 1996)
 Самба белого мотылька (14 января 1998)
 Всё так и было (ноябрь 1999)
 Настоящее (2002)
 Нега (2 декабря 2003)
 Океан (2005)
 Вопреки (1 октября 2008)

Альбомы в составе группы «Диалог» 
 Посредине мира (1991)
 Осенний крик ястреба (1993)

Сборники лучших песен 
 The Best (первый сборник) (1999)
 The Best (второй сборник) (2009)
 Валерий Меладзе: Избранное (2011)
 Полста (2016)

Саундтреки 
 1996 — Одиночество.
 1996 — Новогодняя.
 1996 — Дорожная.
 1996 — Ямайка.
 1997 — Подмосковные вечера.
 1997 — Звёздочка моя ясная.
 1999 — Незнайка на луне.
 2000 — Свадьба.
 2001 — Не уходи.
 2002 — Чего не могут люди (из альбома «Нега»).
 2004 — Ты понравилась мне.
 2004 — Не купишь любовь.
 2006 — Сделай это прямо сейчас.
 2006 — Под снегом.
 2008 — Вопреки (из альбома «Вопреки»).
 2008 — Ей никогда не быть моей (из альбома «Вопреки»).
 2011 — Старый год.
 2016 — Любовь и млечный путь.

Синглы 

 1994 — Не тревожь мне душу, скрипка
 ? — Сэра
 ? — Лимбо
 ? — Посредине лета
 ? — Ночь накануне Рождества
 2000 — Текила — любовь
 2001 — Комедиант
 2002 — Спрячем слёзы от посторонних
 2002 — Я не могу без тебя
 2003 — Океан и три реки
 2003 — Се ля ви
 2004 — Притяженья больше нет
 2004 — Осколки лета
 2005 — Салют, Вера
 2005 — Иностранец
 2006 — Без суеты
 2006 — Верни мою любовь (совместно с Ани Лорак)
 2007 — Сахара не надо 
 2007 — Параллельные 
 2008 — Вопреки
 2010 — Обернитесь (совместно с Григорием Лепсом)
 2010 — Небеса
 2011 — Побудь со мной 
 2012 — Потерян и не найден
 2012 — Свет уходящего солнца (совместно с Вахтангом)
 2013 — Не Теряй меня (совместно с Валерией)
 2014 — Свободный полёт
 2015 — Белые птицы
 2015 — Мой брат (совместно с Константином Меладзе)
 2016 — Любовь и млечный путь 
 2016 — Прощаться нужно легко
 2017 — Свобода или сладкий плен
 2018 — Мама, не горюй! (совместно с MBAND)
 2019 — Сколько лет (совместно с Мотом) 
 2019 — Чего ты хочешь от меня
 2019 — Мегаполисы (совместно с Альбиной Джанабаевой)
 2020 — Вижу солнце
 2020 — Время вышло
 2021 — Полюбил

Награды за исполнение определённых песен («Золотой граммофон») 
 1996 — Вера (из альбома «Последний романтик»).
 2000 — Текила — любовь (из альбома «Нега»).
 2003 — Я не могу без тебя (из альбома «Нега»).
 2004 — Притяженья больше нет (из альбома «Нега»).
 2005 — Салют, Вера (из альбома «Вопреки»).
 2006 — Без суеты (из альбома «Вопреки»).
 2007 — Сахара не надо (из альбома «Вопреки»).
 2008 — Параллельные (из альбома «Вопреки»).
 2009 — Вопреки (из альбома «Вопреки»).
 2011 — Небеса.
 2013 —  Свет уходящего солнца (дуэт с Вахтангом)
 2014 — Свободный полёт
 2015 — Небеса (в честь юбилея премии, артисты пели свои главные хиты)
 2016 — Любовь и Млечный путь (статуэтку не получил, так как песня не продержалась 20 недель. Но трек на премии исполнил как гость!)
 2018 —  Свобода или сладкий плен
 2019 — Чего ты хочешь от меня
 2019 — Сколько лет (дуэт с Мотом) (дуэт не прозвучал, так как рэпер забыл паспорт и его не пропустили в Кремль)

Ссылки 

Валерий Меладзе
Меладзе